Puro-sangue é o animal sem inclusão de nenhum material genético de outro animal similar, ou seja, de raça ou família e/ou gênero, e/ou espécie. Puro-sangue são aqueles que provêm de cruzamento de uma mesma espécie, com características anatômicas e fisiológicas exclusivas.

 Exemplos

puro-sangue árabe
Puro-sangue inglês
Puro-sangue lusitano

Ver também
Bruxos Sangue-Puro

Animais domésticos
Genética